Peter Nicholls peut désigner :
 Peter Nicholls (1939-2018), écrivain et critique australien, co-éditeur de The Encyclopaedia of Science Fiction ;
 Peter Nicholls  (1959-), chanteur principal des groupes IQ et Niadem's Ghost.